Comitatul Potter sau Potter County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Potter County, Pennsylvania
 Potter County, South Dakota
 Potter County, Texas